Interros Moskwa (piłka nożna) – rosyjski klub piłkarski
 Interros Moskwa (piłka nożna kobiet) – rosyjski kobiecy klub piłkarski